Besruky (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Besruky (Derhatschi), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi
 Besruky (Sinkiw), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw